Мария Егоровна Литвинова ( — ?) — украинская советская деятельница, свинарка совхоза «Забойщик» Попаснянского района Ворошиловградской (Луганской) области. Герой Социалистического Труда (22.10.1949). Депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва.

Биография 
Родилась в крестьянской семье.

С 1940-х годов — свинарка свиноводческого совхоза «Забойщик» Лисичанского (затем — Попаснянского района поселка Камышеваха Ворошиловградской (Луганской) области. В 1948 году вырастила за год от 10 свиноматок по 25 поросят в среднем на свиноматку, при среднем живом весе поросенка в двухмесячном возрасте 15 килограммов.

Потом — на пенсии в пгт. Камышеваха Попаснянского района Луганской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (22.10.1949)
 орден Ленина (22.10.1949)
 ордена
 медали

Источники 
 газета «Радянська Україна» — Київ — січень 1954

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва